Переулок Короленко — (короткая 140 м) улица Одессы, в историческом районе города, от Софиевской улицы до бульвара Жванецкого.

Домов, приписанных к переулку, нет. Одну сторону переулка полностью занимает жилой дом Судоремонтного завода им. Марти (1932—1934, Софиевская ул., 5б)

История 
Назван в честь русского писателя, журналиста, публициста, общественного деятеля В. Г. Короленко (1853—1921)

В советские времена имя Короленко носили другие улицы Одессы — спуск Маринеско, Софиевская улица.

Достопримечательности 
Стену дома в переулке украсили изображением группы «Linkin Park»

См. также

Примечания

Ссылки 
Что на Софиевской за углом?

Список зданий. Одесса, Переулок Короленко

Софиевская улица от улицы Ольгиевской до Конной

«Древнее одесское капище» под бульваром Жванецкого

Переулки Одессы